La liste des sites classés de la Charente présente les sites naturels classés du département de la Charente.

Liste 
Les critères sur lesquels les sites ont été sélectionnés sont désignés par des lettres, comme suit :

TC : Tout critère
A : Artistique
P : Pittoresque
S : Scientifique
H : Historique
L : Légendaire

Notes et références

Articles connexes 
 Département de la Charente
 Site naturel classé

Sites classés